L'edizione 1983-84 della Segunda División B fu il settimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1984-1985.
  , , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1983-1984
 Segunda División spagnola 1983-1984
 Coppa del Re 1983-1984
 Coppa della Liga 1984
 Supercoppa di Spagna 1983

Collegamenti esterni
 

1983-1984